El nombre de Capilla del Sagrario
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como capillas en honor al Santísimo Sagrario.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Chile 
 Capilla del Sagrario, dentro de la Catedral de Santiago de Chile;

en Colombia 
 Capilla del Sagrario, dentro de la Catedral de Bogotá;

en España 
 Capilla del Sagrario, dentro de la Catedral de Palencia;
 Capilla del Sagrario, dentro de la Catedral de Sevilla.
 Capilla del Sagrario, dentro de la Catedral de Jaén.
 Capilla del Sagrario, dentro de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna;
 Capilla del Sagrario, dentro de la Mezquita-Catedral de Córdoba;